Vene ima više značenja:
 Vene (Peruđa)
 Vene (Savona)